Совімо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 45 км на південний захід від Тулузи, 38 км на південний схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Совімон на сайті французького Національного інституту географії
 Совімон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совімон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совімон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совімон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер